Пруденсия Аяла (; 28 апреля 1885, , Сальвадор — 11 июля 1936, Сан-Сальвадор, Сальвадор) — сальвадорская журналистка, поэтесса, экстрасенс и общественная деятельница, активная защитница прав женщин в Сальвадоре.

Биография 
Пруденсия Аяла родилась в городке Сонсакате в Сальвадоре 28 апреля 1885 года. Происходила из семьи коренных жителей Сальвадора, индейцев Аурелии Айялы и Висенте Чиефа. В возрасте десяти лет, вместе с родителями, переехала в город Санта-Ана, где поступила в начальную школу профессора Марии Луизы Кристофине. Из-за отсутствия средств у семьи ей пришлось прервать обучение и заняться самообразованием.

Освоила профессию швеи. Имела экстрасенсорные способности, «загадочные голоса» предсказывали через неё будущее. Благодаря этим способностям получила признание и известность среди коренных жителей Сальвадора. Однако у других жителей страны её признание вызвало обратную реакцию.

Предсказания Пруденсии Аялы публиковались в газетах Санта-Аны, где её называли «Сантаанской сибиллой». В 1914 году она предсказала падение кайзера Германии и вступления США в Первую мировую войну.

С 1913 года её статьи стали появляться в «Диарио де Оссиденте», газете, издававшейся в западном регионе Сальвадора. В статьях Пруденсия Аяла выступала сторонницей антиимпериализма, феминизма и центральноамериканского синдикализма, выражала несогласие с вторжением США в Никарагуа. В это время в различных периодических изданиях были опубликованы несколько её стихов.

В 1919 году была заключена в тюрьму за критику мэра сальвадорского городка в одной из своих колонок. Несколько месяцев провела в заключении в Гватемале, по обвинению в сотрудничестве с организаторами переворота. В 1921 году опубликовала книгу «Эссибле. Приключения во время поездки в Гватемалу», в которой подробно описала последние месяцы правления диктатора Мануэля Эстрады-Кабреры. Также были изданы её книги «Бессмертная, безумная любовь» (1925) и «Дымящее пятнышко» (1928). В конце 1920-х годов основала и руководила изданием газеты «Женское искупление», со страниц которой активно выступала в защиту гражданских прав женщин Сальвадора.

В 1930 году выдвинула свою кандидатуру на пост президента республики, хотя по сальвадорским законам женщины не могли участвовать в голосовании. Её программа включала: государственную поддержку профсоюзов, честность и прозрачность в государственном управлении, ограничение распределения и потребления спиртных напитков, уважение к свободе вероисповедания и признание внебрачных детей. Одним из сторонников Пруденсии Аялы был философ, педагог, писатель и депутат Альберто Масферрер. Однако Верховный суд отклонил её кандидатуру, но развернувшиеся по этому поводу дебаты в 1939 году привели к утверждению права женщин участвовать в голосовании. В 1950 году это право было закреплено в Конституции, с одобрения президента Оскара Осорио.

Пруденсия Аяла умерла 11 июля 1936 года в Сан-Сальвадоре. Нет свидетельств об её участии в крестьянском восстании 1932 года, но есть мнение, что она сотрудничала с повстанцами. В центре Сан-Сальвадор, рядом с кафедральным собором, ей установлена мемориальная плита. В марте 2009 года, по случаю Международного женского дня, в честь Пруденсии Аялы была поставлена пьеса «Во времена колдовства Пруденсии».

Источники 
 Биография Пруденсии Аяла
 Prudencia Ayala, la hija de la centella 

Писатели Сальвадора
Правозащитники Сальвадора
Журналисты Сальвадора
Деятели феминизма Сальвадора
Экстрасенсы